

Toponymes

Allemagne
 Schönenberg, commune dans le land de Bade-Wurtemberg
 Schönenberg-Kübelberg, commune dans le land de Rhénanie-Palatinat
 autres lieux, voyez la page en allemand

Suisse
 Schönenberg, ancienne commune suisse du canton de Zurich
 Kradolf-Schönenberg, commune suisse du canton de Thurgovie